Отель «У погибшего альпиниста»

 Отель «У погибшего альпиниста» — повесть братьев Стругацких в жанре фантастического детектива, написанная в 1970 году.
 Отель «У погибшего альпиниста» — польский фантастический художественный фильм 1976 года.
 Отель «У погибшего альпиниста» — советский фантастический художественный фильм 1979 года.
 Отель «У погибшего альпиниста» — компьютерная игра 2007 года по мотивам повести Стругацких.